Шамлы:

 Шамлы (Габалинский район) — село в Габалинском районе Азербайджана. 
 Шамлы (Зангеланский район) — село в Зангеланском районе Азербайджана. 
 Шамлы (Балыкесир) — село в Турции.

См. также 
 Шамлу